Dmitrij Gurevič (n. 1956) – scacchista statunitense di origine russa
Ėmmanuil L'vovič Gurevič (1866-1952) – politico socialdemocratico
Michail Iosifovič Gurevič (1892-1976) – ingegnere aeronautico sovietico
Michail L'vovič Gurevič – eroe dell'Unione Sovietica
Michail Naumovič Gurevič (n. 1959) – scacchista russo

Altro 
Mikoyan Gurevich – azienda aeronautica